Cseke Péter (1945–) irodalomtörténész, újságíró, riporter, egyetemi tanár
Cseke Péter (1953–) színész, rendező